Rock and Roll (также в написаниях Rock ’n’ Roll, Rock’n’Roll и т. п.) — английское название жанра популярной музыки, возникшего в 1950-х годах в США.

 Close Enough for Rock ’n’ Roll — альбом британской рок-группы «Nazareth».
 «I Love Rock ’n’ Roll» — песня британской рок-группы «Arrows».
 «Modern Times Rock ’n’ Roll» — песня британской рок-группы «Queen» из альбома «Queen».
 «» — песня американского поп-рок-исполнителя Гари Глиттера.
 «Rock and Roll» — песня британской рок-группы «Led Zeppelin» из альбома «Led Zeppelin IV».
 «Rock and Roll Music» — песня американского певца и гитариста Чака Берри.
 «Rock & Roll» — песня американской рок-группы «The Velvet Underground» из альбома «Loaded».
 Rock and Roll Over — альбом американской рок-группы «Kiss».
 Rocka Rolla — альбом британской рок-группы «Judas Priest».
 Rock n’ Roll Racing — видеоигра в жанре аркадные боевые гонки.
 «Rock’n Roll Band» — песня шведской поп-группы «ABBA».
 Rock ’n’ Roll — альбом Джона Леннона.
 Rock ’n’ Roll Music — сборник британской рок-группы The Beatles
 Rock ’n’ Roll — альбом британской рок-группы «Motörhead».
 «Рок’N’Roll» — альбом российской рок-группы «Крематорий».
 «Rock’n’Roll мёртв?» — альбом российской рок-группы «НАИВ».
 Too Old to Rock ’n’ Roll: Too Young to Die! — альбом британской рок-группы «Jethro Tull».

См. также 
 Зал славы рок-н-ролла () — музей и организация в Кливленде (Огайо, США), посвящённые наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла.
 «Великое рок-н-ролльное надувательство» () — музыкальный кинофильм с участием членов британской панк-группы «Sex Pistols».
 «Рок-н-ролльный цирк „Роллинг Стоунз“» () — представление, музыкальный фильм и альбом британской рок-группы «The Rolling Stones».
 «Школа рок-н-ролла» () — американский музыкальный комедийный фильм.